Куновице могу бити:

 Куновице (Ухерско Храдиште), град у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република
 Куновице (Всетин), насељено мјесто у округу Всетин, Злински крај, Чешка Република